Alataw Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Alataw Shan (bergskedja i Kina), 
 Bedzhintau, bergskedja, 

Robotskapade Kinaförgreningar